Döbbern steht für Ortsteile der Gemeinde Neuhausen/Spree im Landkreis Spree-Neiße 
 Groß Döbbern
 Klein Döbbern

Siehe auch:
 Döbern (Begriffsklärung)